
Termin -{ATG}- ima više značenja.

 Genetički kod za metionin
 Antitimocitni globulin, antitelo